Фатікчха́рі (, ) — одна з 20 упазіл зіли Читтагонг регіону Читтагонг Бангладеш, розташована на північному сході зіли.

Населення — 444 884 особи (2008; 388 013 в 1991).

Адміністративний поділ 
До складу упазіли входять 21 вард:

Примітки

Посилання 
 Статистичні дані за 1991 рік
 Перелік упазіл Бангладеш (колір літер збігається з кольором фону сторінки сайту, тому потрібно текст виділяти)

Упазіли Бангладеш
Читтагонг (регіон)